'Hot Sounds:The Remixes' è il primo e unico EP di Holly Valance, pubblicato per l'etichetta London Records nel 2011.

Si tratta di un disco di remix (realizzati da disc jockey quali Darkchild, Vertigo, Agent Sumo e Aphrodite) dei brani di maggior successo della cantante.

L'EP è uscito solamente in Australia, dove ha avuto un discreto successo, anche se, come confermato dalla Warner Music, non fu mai ristampato in altri paesi. Venne pubblicato in due versioni differenti, ovvero quella standard, che include cinque brani, mentre la Platinum Edition presenta quattro remix aggiunti e una bonus track registrata dal vivo.

Il nome di questo EP doveva originariamente essere dato al terzo album in studio della musicista che, tuttavia, non venne mai pubblicato. Non a caso si tratta dell'ultima pubblicazione della cantante che, tuttora, ritiene improbabile un suo futuro ritorno nelle scene musicali.

Il disco
Il disco venne pubblicato su volere della Warner Music che richiese ad Holly, volenterosa di abbandonare la carriera musicale, di realizzare alcuni remix prima di interrompere il contratto.

Il disco, che riuscì a vendere  copie nella prima settimana e ad aggiudicarsi un disco di platino, godette vasto successo nei club australiani.

Tracce

Standard Edition
Kiss Kiss (Agent Sumo Mix)
Down Boy (Aphrodite Remix Radio Edit)
State of Mind (Vertigo Radio Edit)
Hypnotic (Darkchild Club Remix)
Naughty Girl (Crash Club Mix)

Platinum Edition
Kiss Kiss (Agent Sumo Mix)
Down Boy (Aphrodite Remix Radio Edit)
State of Mind (Vertigo Radio Edit)
Hypnotic (Darkchild Club Remix)
Naughty Girl (Crash Club Mix)
Kiss Kiss (Agent Sumo 2)
Down Boy (Almighty Mix)
State of Mind (Rhythm Shed Club Mix)
Naughty Girl (K-Klass Detention Dub)
Tuck Your Shirt In (Live) (Special Bonus Track)